Hörnlein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Hörnlein (Fritz Hörnlein; 1873–1945), deutscher Maler und Medailleur
 Günter Hörnlein (1928–2021), deutscher Politiker
 Horst Hörnlein (* 1945), deutscher Rennrodler
 Walter Hörnlein (1893–1961), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg